Neolecta är ett släkte av svampar. Neolecta ingår i familjen Neolectaceae, ordningen Neolectales, klassen Neolectomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neolecta